Boston Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boston Heights (Colorado), im Adams County
 Boston Heights (Kalifornien), im Los Angeles County
 Boston Heights (Montana), im Cascade County, nicht mehr existent
 Boston Heights (Ohio), im Summit County